Кружок — одна з назв цинькала, гуцульського народного музичного інструменту.
 Кружок — село в Україні, в Путивльському районі Сумської області.
 Кружок розсіювання — розмите, нечітке зображення точки, утворене оптичною системою.
 Гурток — невелике товариство, поєднане спільним інтересом; зокрема:
 Кружок українських дівчат — таємне дівоче товариство при Чернівецькій жіночій вчительській семінарії.